Windows-1250, CP-1250 – strona kodowa używana przez system Microsoft Windows do reprezentacji tekstów w językach środkowoeuropejskich używających alfabetu łacińskiego, na przykład albańskim, chorwackim, czeskim, polskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, węgierskim. Może być także użyta w przypadku tekstów niemieckojęzycznych: będą one wtedy identyczne jak te kodowane w Windows-1252.

Podobieństwo do ISO 8859-2 
Windows-1250 jest podobny do ISO 8859-2 – posiada wszystkie jego drukowalne znaki (a także kilka dodatkowych), lecz kilka z nich zajmuje inne miejsca (w przeciwieństwie do Windows-1252, w którym wszystkie drukowalne znaki zajmują te same miejsca co w ISO 8859-1). Wydaje się, że większość zmian została wykonana w celu zachowania pozycji przez wspólne znaki ze stroną kodową Windows-1252. Obecne są jednak trzy przeniesione znaki (Ą, Ľ, ź), których zmiany miejsca nie da się wytłumaczyć w ten sposób. Różnice są przedstawione w poniższej tabeli. Z polskich znaków diakrytycznych różnice obejmują Ą, ą, Ś, ś, Ź, ź.

Porównanie z ISO 8859-2 

Gdzie „NZ” oznacza znak niezdefiniowany w kodowaniu, „ZK” oznacza znak kontrolny, a „Znak” oznacza znak wspólny dla obydwu kodowań.

Tablica kodów 
Poniższa tabela przedstawia znaki i ich szesnastkowe kody w Windows-1250.

W powyższej tabeli znak o kodzie 0x20 to zwykła spacja, 0xA0 to twarda spacja, a znak 0xAD to miękki dywiz.

Mapowanie na Unicode 
Poniższa tabela przedstawia miejsca znaków z Windows-1250 w Unicode.

Linki zewnętrzne 
 Archiwalna strona producenta o Windows-1250 

Strony kodowe Windows